Штемпель железнодорожной почты — собирательное название для штемпелей различного вида и предназначения, которыми помечается почтовая корреспонденция, переправляемая железнодорожной почтой.

Описание

Общие положения 
Штемпели железнодорожной почты являются непременным атрибутом железнодорожной почты — одного из самых распространённых способов транспортировки почты.

По оформлению они отличаются от других штемпелей, например, овальной формой вместо круглой, или имеют соответствующий текст, свидетельствующий о железнодорожном характере их употребления (см. ниже). Именно на основе этих признаков штемпели железнодорожной почты выделяются в самостоятельную категорию.

К штемпелям железнодорожной почты относят:
 штемпели отделений перевозки почты при железнодорожных станциях и вокзалах,
 штемпели передвижных отделений связи в почтовых вагонах или почтовых купе.

Форма 
По форме железнодорожные штампы могут соответствовать образцу, принятому для обычных календарных штемпелей, как это принято, например, в Великобритании, Канаде и США. Однако во многих европейских странах их изготовляют так, чтобы они отличались по форме от круглых почтовых штемпелей. Так, в Австрии, Германии и Чехословакии штемпели железнодорожной почты выполнены в виде удлинённых лежащих овалов, а во Франции они хоть и круглые, но имеют волнистые края. В Испании и Португалии железнодорожные штемпели имеют восьмиугольную форму, а в Нидерландах представляют собой горизонтально вытянутые прямоугольники.

Надписи 
Оттиски штемпелей почтовых вагонов содержат словесное указание на железнодорожный характер пересылки погашенной ими корреспонденции, к примеру:
 «ambulant» (), «ambulante» (,
 то же в испанском и португальском языке), «ambulancia» (), «tren» () и
 «Bahnpost» ().

На других штемпелях могут стоять иные надписи, как например: «banen» (в датском и норвежском языках «железная дорога»), «järnväg» () и т. п.

Обычно на таких штемпелях обозначались названия (два или более) конечных точек почтового рейса, а иногда — промежуточных станций. При этом для экономии места на штемпеле прибегали к различным сокращениям, к примеру:
 «ST» (от  — сортировочный тендер),
 «SO» (от  — сортировочный вагон),
 «RPO» (от  — дословно «железнодорожное почтовое отделение», как называют почтовый вагон в США),
 «АМВ» (от  — вагон),
 «EISENB» (от  — железная дорога) и др.

Кроме того, на английских штемпелях можно найти вспомогательные надписи:
 «up» или «down» («вверх» и «вниз») — для указания направление движения почтового поезда,
 «day» или «night» («день» и «ночь») — для уточнения времени прохождения маршрута.

В случае железнодорожной катастрофы на отправлениях железнодорожной почты ставились дополнительные штемпели, например, «Попало под поезд».

Примеры по странам 
Специальные штемпели для обозначения железнодорожной почты находились в употреблении всех стран. Ниже даны примеры некоторых из них.

Великобритания 
По-видимому, к самым первым штемпелям железнодорожной почты следует причислить домарочные штемпели, которые применялись в Великобритании в 1830-е годы во время ранних почтовых перевозок по рельсам. С появлением почтовых вагонов, известных в этой стране как передвижные почтовые отделения, на почтовых штемпелях использовалась аббревиатура «ТРО» (от  — передвижное почтовое отделение).

Германия 
На штемпелях немецких передвижных почтовых отделений, имевших форму прямоугольников или овалов, помимо надписи  («Железнодорожная почта»), пункта приписки и даты, стояли также числа после «Zug» или «Z» («Поезд»). Они соответствуют идентификационным номерам каждого поезда. Встречается также надпись «Eisenbahn» («Железная дорога»).

Штемпели некоторых бывших земель Германии содержали надписи «Fahrendes postamt» (буквально «Передвижное почтовое отделение»).

Испания 
На восьмиугольных штемпелях испанских передвижных почтовых отделений имелось сокращение «АМВ» (от  — вагон).

Россия и СССР 
На штемпелях Российской империи можно встретить надписи «Почтовый вагонъ №…» и «Железнодор. П. О.» («Железнодорожное почтовое отделение»).

Штемпели железнодорожной почты, употреблявшиеся в почтовых вагонах времён Советского Союза, содержали аббревиатуру «ПВ» (сокращение от «Почтовый вагон») и указание конечных точек маршрута. При гашении такими штемпелями должна была применяться мастика красного цвета (см. илл. выше).

Исключения 

Штемпели обычных отделений связи при железнодорожных станциях и вокзалах не относятся к группе штемпелей железнодорожной почты. Существует множество подобных гашений, оттиски которых включают в себя слова, переводимые как «железнодорожная станция», «вокзал», «главный вокзал», например:  или «Hauptbahnhof», ,  или «ferrovia» и . Такие штемпели говорят о том, что корреспонденция прошла через почтовые отделения, расположенные на железнодорожных станциях, но отнюдь не о её доставке поездом. При этом следует быть осторожным, так как на штемпелях могут попадаться названия населённых пунктов, например, со словом  («станция»), которые никогда не имели железнодорожных станций либо эти станции были давным-давно закрыты.

Коллекционирование 
Штемпели железнодорожной почты выступают в качестве специальных объектов филателистического коллекционирования и включаются в коллекции, посвящённые железнодорожной почте.

Коллекционеры штемпелей железнодорожной почты объединяются в различные филателистические клубы и общества, например:
 Общество передвижных почтовых отделений [почтовых вагонов] и морской почты (; Великобритания), основанное в 1938 году и издающее журнал «TPO»;
 Общество передвижных почтовых отделений (; США), созданное в 1950 году и выпускающее журнал «Transit Postmark Collector» («Собиратель транзитных почтовых штемпелей»);
 Федеральное рабочее товарищество по железнодорожной почте () при  (Германия), публикующее журнал «Berichte Bahnpost» («Доклады железнодорожной почты»), и др.

Коллекционерами и филателистическими организациями издаётся множество исследований и каталогов штемпелей железнодорожной почты, применявшихся в отдельных странах и штатах (см. некоторые примеры таковых в разделах Примечания и Литература).

См. также

Примечания

Литература 
 Chambers A. Norwegian Travelling Post Offices. Pt. I: The Railway Markings // Cockrill Series. — 1988. — No. 56.
 Crumbley T. L. Postal Markings of the North Carolina Railroads. — The North Carolina Postal History Society, 1994. — 74 p.
 Franklin N. C. Finland Railway Cancellations 1870—1917 // FNS. — 1989—1990. (Имеет краткое содержание на английском языке.)
 Hovard S. De Danske Jernbanebureauer og deres Stempler, del 1, Oerne = Danish Railway Post Offices and Their Cancellations. Pt. I: «The Islands». — 1994.
 Hovard S. De Danske Jernbanebureauer og deres Stempler, del 2, Jylland = Danish Railway Post Offices and Their Cancellations. Pt. II: Jylland. — 1995.
 Jürgen J. Die Bahnpoststempel der Dienststellen der Deutschen Post auf dem Gebiet der DDR von 1945 bis 1995: Teil 1 und Teil 2. — Eigenverlag, 2005.
 Kern. Posthornstemplerne, Rutebilbreve, Togpost, og p. Ladepost = Crown and Posthorn, Bus Route, and Railcar Mailbox Cancellations. — Kern, 1991.
 Koopman H. Belgium Cancellations = De Puntstempels van Belgie 1864—1873 / English translation by A. De Lisle. — 1982.
 Leet. Railway Mail Postmarks of Wisconsin and Upper Michigan. — Leet, 1978. — 107 p.
 MacDonald F. D. A Catalog of New Jersey Railway Postal Markings. — The New Jersey Postal History Society, 1984. — 136 p.
 Mehrer J. A Guide to Identifying United States Route and Station Agent Postmarks. — Mehrer, 1994. — 110 p.
 Ohlsson G., Torkelstam Å. Post och järnvägar i Östergötland = [Sweden] Ostergotland Postal History, Cancellations, Local Posts, and Railway Stamps // SFF Specialhandbok nr 21. — Jönköping: Sveriges Filatelist-Förbund, 1985. — 154 s.
 Oscariarnerna. PKXP Stamplar 1—114 Katalog = [Sweden] Catalog of PKXP Railway Cancellations 1—114. — 1992.
 Remele C. W. United States Railroad Postmarks: 1837 to 1861. — American Philatelic Society, 1958.
 Sjogren. Svenska Jarnvagsstrackor med Nummerstamplar — PKXP PLK PKP — 1868—1968 = Swedish Railway Lines with Numeral Cancellations 1868—1968: PKXP, PLK, PKP. — 1990.
 Tiemer J. Katalog über die Stempel der Norwegischen Bahnpostexpeditionen (Versuch einer Registratur) = Norwegian Railway Cancellation Catalog. — 2nd edn. — 1989. (Имеет краткое содержание на английском языке.)
 Towle C. L. Centennial Catalog of Arizona Railway Postal Markings. — 1980. — 80 p.
 Towle C. L. The Catalog of New Mexico Railway Postal Markings. — Las Cruces: La Posta, 1981. — 80 p.
 Towle C. L. U. S. Route and Station Agent Postmarks. — Mobile Post Office Society, 1986.
 Towle C. L., Meyer H. A. Railroad Postmarks of the United States: 1861 to 1874. — n. d. — 379 p.
 Towle C. L., Meyer H. A. Railroad Postmarks of the United States 1861 to 1886, a Catalog of Railroad Mail Routes and Markings. — , 1968.

Ссылки 

 
 

Железнодорожная почта
Железнодорожной почты